Die Communauté de communes du Pays de Mirepoix ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Ariège in der Region Okzitanien. 
Der bereits seit 1994 bestehende Gemeindeverband wurde am 31. Dezember 2013 unter Einbeziehung der Communauté de communes de la Moyenne Vallée de l’Hers neu gegründet und umfasst nunmehr 33 Gemeinden.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Pays de Mirepoix
Gegründet 2013